Императорский Харьковский университет (1805—1917) — один из двенадцати Императорских университетов Российской империи, ныне Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина на Украине.

История университета 
Харьковский университет принадлежал к числу тех немногих в России высших учебных заведений, которые создала инициатива местного общества. 

Мысль об учреждении университета возникла у Василия Назаровича Каразина, в то время управляющего делами в одном из комитетов Министерства народного просвещения. Ещё в 1802 году она была им высказана в беседе с императором Александром I и получила полное одобрение. В Харькове эта мысль также получила поддержку общества; 30 мая 1802 года в Харькове собралось дворянство для принесения императору благодарности и обсуждения вопроса об университете; Каразин зачитал свой проект устройства будущего университета. По его мысли университет должен был явиться «не школой по немецкому образцу устроенной, а всеобъемлющим училищем», заключающем в себе соединение различных академий (наук, искусств, инженерной, духовной), университета и низших профессиональных школ. Было принято постановление о сборе средств среди дворянства и купечества. Войсковые обыватели уступили под строительство университета более 130 гектаров земли. Приняли участие в пожертвованиях и другие города Харьковской губернии, а также дворянство соседних губерний. В Санкт-Петербурге 24 января 1803 года состоялось Высочайшее соизволение на учреждение в Харькове университета, попечителем которого был назначен граф С. О. Потоцкий. Все хозяйственные распоряжения были поручены В. Н. Каразину и профессору И. Ф. Тимковскому. К началу 1805 года был подобран первый состав преподавателей, приглашённых Потоцким главным образом из-за границы, и  года состоялось торжественное открытие университета.

Новый университет был организован в соответствии с уставом 1804 года и имел четыре отделения:
 словесных наук
 нравственных и политических наук
 физических и математических наук
 врачебных и медицинских наук (фактически, из-за отсутствия желающих на нём учиться было открыто только в 1811 году)

В университете было предусмотрено 25 кафедр. При открытии университета не хватало половины положенного по уставу числа профессоров: первые 57 студентов университета начали занятия под руководством 25 преподавателей: 9 профессоров, 11 адъюнктов, одного лектора и четырёх преподавателей искусств. В первое десятилетие из 47 преподавателей университета 29 были иностранцами (из них 18 немцев, 4 француза и 7 славян) и только 18 — русского происхождения. Значительная их часть преподавала учебные курсы на немецком языке и латыни. Наиболее выдающимися среди них были Роммель и Шад, а также химик Ф. И. Гизе, анатом Л. О. Ванноти и ветеринар Ф. В. Пильгер. Из профессоров славянского происхождения обращал на себя внимание А. И. Стойкович. Из русских профессоров крупными научными силами были: И. Ф. Тимковский, И. С. Рижский, Т. Ф. Осиповский.

В первые годы существования университета Совету университета приходилось заботиться о привлечении не только профессоров, но и студентов, число которых в то время было крайне скудно. Причина — отсутствие подготовительных учебных заведений. Главные народные училища не давали своим питомцам необходимого для тогдашней университетской науки классического образования. Подготовленных слушателей могли дать университету Харьковский коллегиум и Белгородская семинария, из которых казённокоштными студентами были приняты с разрешения Синода 33 семинариста. Для привлечения дворян попечителю приходилось обращаться к содействию губернаторов. Для купцов и мещан поступление в университет возможно было только после получения увольнительного свидетельства от их обществ, выхлопотать которое было нелегко. Лицам податных сословий поступление в университет было ещё более трудно, да и по одному из разъяснений министра народного просвещения, во время пребывания своего в университете, они считались не студентами, а только вольнослушателями. В 1805 году изъявили желание поступить в университет ещё 41 человек, однако после сдачи экзаменов были приняты только 24 из них. Таким образом всего было принято 57 студентов. Был даже открыт подготовительный класс, который существовал несколько лет; сначала для тех, кто готовился к вступительным экзаменам, а затем и для студентов, только что поступивших в университет.

В 1807 году в университете было 65 студентов, в 1809 — 72, в 1811 — 118. Обычно, заполнены были только вакансии казённокоштных; своекоштных поступало мало, особенно на отделение врачебных наук (медицинский факультет), где первый полноценный выпуск принятых в 1811 году студентов, состоялся только в 1814 году; до этого, в 1808 году был выпущен 1 лекарь, в 1809 — 2 лекаря, в 1812 — 1 лекарь, в 1814 году — 6 кандидатов медицины и 2 лекаря. Чтобы привлечь слушателей на этот факультет, университет должен был давать им разные льготы. Недостаток в студентах заставлял университет относиться очень снисходительно к познаниям лиц, желающих попасть в студенты.

В 1807 году был создан зоологический кабинет университета, первым хранителем которого стал профессор ботаники Ф. А. Делавинь.

В 1815 году из-за изменения политической ситуации большинство иностранных профессоров было вынуждено оставить Харьковский университет. И в следующее двадцатилетие иностранцев было 23 %, а русских — 77 %.

В 1831 году стараниями профессора богословия А. Г. Могилевского был открыт домовый университетский храм, в честь преподобного Антония Великого.

В 1835 году в университете было уже 263 студента, в основном выпускники Харьковской гимназии.

По университетскому уставу 1835 года были организованы три факультета — философский, юридический и медицинский, но философский разделялся на 2 отделения (1-е включало философский, исторические и языковые науки (историко-филологическое); 2-е было физико-математическим — в 1850 году эти отделения стали самостоятельными факультетами).

В течение первых ста лет большую часть выпускников составляли юристы и врачи.

Официальным печатным органом университета с июля 1863 года были «Протоколы заседаний Совета Императорского Харьковского университета», с 1874 года — «Записки Императорского Харьковского университета».

Ректоры Императорского Харьковского университета 

 Рижский, Иван Степанович (1805—1806)
 Стойкович, Афанасий Иванович (1807—1808)
 Рижский Иван Степанович (1808—1811)
 Стойкович Афанасий Иванович (1811—1813)
 Осиповский, Тимофей Фёдорович (1813—1820)
 Джунковский, Василий Яковлевич (1821—1826)
 Кронеберг, Иван Яковлевич (1826—1829)
 Дудрович, Андрей Иванович (1829—1830)
 Еллинский, Николай Иванович (1830—1833)
 Кронеберг Иван Яковлевич (1833—1836)
 Комлишинский, Василий Сергеевич (1836—1837)
 Павловский, Андрей Фёдорович (1837—1838)
 Куницын, Алексей Васильевич (1839—1841)
 Гулак-Артемовский, Пётр Петрович (1841—1849)
 Куницын Алексей Васильевич (1849—1850)
 Палюмбецкий, Александр Иванович (1850—1852)
 Куницын Алексей Васильевич (1852—1853)
 Фойгт, Карл Карлович (1853—1858)
 Рославский-Петровский, Александр Петрович (1858—1862)
 Кочетов, Владимир Иоакимович (1862—1872)
 Палюмбецкий Александр Иванович (1872—1873)
 Питра, Адольф Самойлович (1873—1881)
 Цехановецкий, Григорий Матвеевич (1881—1884)
 Щелков, Иван Петрович (1884—1890)
 Алексеенко, Михаил Мартынович (1890—1899)
 Лагермарк, Герман Иванович (1899—1901)
 Куплеваский, Николай Осипович (1901—1905)
 Рейнгард Людвиг Вильгельмович (Васильевич) (1905—1906)
 Багалей, Дмитрий Иванович (1906—1911)
 Нетушил, Иван Вячеславович (1912—1918)

См. также 
 История Харьковского национального университета

Литература 
 
 Андреев А. Ю. Российские университеты XVIII — первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

Рекомендуемая литература 
 Петров Ф. А. Формирование системы университетского образования в России. Т.1. Российские университеты и Устав 1804 года. — М., 2002; Т.2. Становление системы университетского образования в первые десятилетия XIX в. — М., 2002; Т.3. Университетская профессура и подготовка Устава 1835 года. — М., 2003; Т.4. Российские университеты и люди 1840-х годов. Ч.1. Профессура. Ч.2. Студенчество. — М., 2003.
 Российские университеты в XVII—XX веках. — Воронеж, 1998 — Вып.3, 1998 — Вып.5, 2000. Вып.5.
 Эймонтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. — М., 1985.
 
 Багалей Д. И., Сумцов Н. Ф., Бузескул В. П. Краткий очерк истории Харьковского университета за первые сто лет его существования. Харьков, 1906
 Багалей Д. И. Опыт истории Харьковского университета. В 2-х т. — 1904 (Том 1: 1802—1815; Том 2: 1815—1835)
 Краткий очерк истории Харьковского университета в царствование императора Александра III. — Харьков, 1890
 Сухомлинов М. И. Русские университеты, учрежденные в начале царствования имп. Александра I. — Спб., 1865.
 Фойгт Ист.-стат. зап. об Императорском Харьковском университете и его заведениях до 1859 г. — Харьков, 1859

Примечания

Ссылки 
 ХАРЬКОВСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
 Аврус А. И. ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Университеты Российской империи
Императорский Харьковский университет
Харьковский национальный университет